Па́вел Григо́рьевич Чухра́й (род. 14 октября 1946, Быково, СССР) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинооператор, руководитель секции режиссуры Российской Академии кинематографических искусств, член правления киностудии «Мосфильм», член Европейской Академии кино и телевидения, председатель Российского Оскаровского комитета (2021—2022).

Народный артист РФ (2006), лауреат премии Ленинского комсомола (1981).

Номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», номинант на премию Ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», номинант на премию «Феликс», номинант на премию «Гойя» в категории «Лучший европейский фильм».

Биография 
Павел Чухрай родился 14 октября 1946 года в посёлке Быково Московской области, в семье кинорежиссёра, народного артиста СССР (1981) Григория Наумовича Чухрая и Ираиды Павловны Чухрай (урождённой Пеньковой, род. 1921) — преподавателя русского языка и литературы.

Ранние детские годы Павел провёл с родителями отца в селе Каплуновка Харьковской области УССР. В 1953 году Григорий Чухрай получил направление на киностудию им. Довженко, и семья переехала в Киев. В 1955 году Павел с родителями переезжает в Москву. С 1962 по 1964 год работал радиомонтажником и осветителем на киностудии «Мосфильм», параллельно с этим обучаясь в вечерней школе. В 1962 году состоялся актёрский дебют Павла в фильме Марка Донского «Здравствуйте, дети!».

В 1964 году поступил на операторский факультет ВГИКа (мастерская Б. И. Волчека) (окончил в |1969-м). В 1971 году в качестве оператора принял участие в съёмках картины «Дом в пять стен» (реж. Сергей Галкин). В 1972 поступил на режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская И. В. Таланкина). В 1974 получил режиссёрский диплом, сдав экзамены экстерном (дипломная работа — короткометражный художественный фильм «Вольному — воля»). В августе 2016 стал гражданином Мальты.

Творчество 
Режиссёрским дебютом Павла Чухрая в большом кино стал фильм «Ты иногда вспоминай» (1977).

В 1979 году написал сценарий к фильму «Кто заплатит за удачу?» (реж. Константин Худяков).

Вторая картина, «Люди в океане» (1980), принесла режиссёру Золотую медаль им. А. П. Довженко (1981), премию Ленинского комсомола (1981), специальный приз и диплом жюри на Кинофестивале молодых кинематографистов (Москва, 1980).

В 1983 году третий фильм Павла Чухрая «Клетка для канареек» участвовал в программе «Неделя критики» Международного кинофестиваля в Каннах.

В 1986 вышел фильм «Зина-Зинуля» (по пьесе Александра Гельмана «Зинуля»).

Следующая работа режиссёра — телефильм «Запомните меня такой» (1987) получил Гран-при международного фестиваля в Праге «Злата Прага», Приз жюри за режиссуру на Международном кинофестивале в Токио (1987) и множество других.

В 1992 году для французского канала LA SEPT (ARTE) Павел Чухрай снял картину «Ключ».

В 1993-м — дебютировал в документальном кино фильмом «Ястреб», сказав своё слово о политике В. Жириновском.

В середине 1990-х Павел Чухрай занимался съёмками рекламы. Снятые им ролики для «РИКК-банка» участвовали в Международном фестивале рекламы «Каннские львы» (1996), где были удостоены наград «Серебряный Лев» и «Бронзовый Лев».

Широкую известность режиссёру принёс фильм «Вор» (1997). Фильм вошёл в тройку самых кассовых фильмов в России, имел успех в США, Франции, Италии и других странах Европы, завоевав множество зарубежных и отечественных призов.

В 2001 году Павел Чухрай был приглашён Стивеном Спилбергом для участия в международном альманахе документальных фильмов о Холокосте «Broken Silence», удостоенном премии Святого Христофора в номинации «телевизионный проект» (Television & Cable) (2003). Для этого проекта режиссёр снял одну из пяти частей — фильм «Дети из бездны» («Children from the Abyss»), за который был награждён премией «Человек года» Федерации еврейских общин России в номинации «Кинематография» («за глубокое отражение темы „Холокост“ в кинематографе»).

В 2004 году вышла драма «Водитель для Веры». Картина завоевала главный приз «Золотая роза», а также призы за Лучшую режиссуру, Лучший сценарий и Лучший продюсерский проект на кинофестивале «Кинотавр».

Павел Чухрай принимал участие в съёмках телевизионного сериала «Как уходили кумиры» (2005—2007).

В 2007 году состоялась премьера фильма «Русская игра» по пьесе Н. В. Гоголя «Игроки».

В 2009 году Павел Чухрай совместно с Александром Миндадзе написал сценарий «Голова на плахе» о царедворце Петра I Александре Меншикове.

В 2010 году Павел Чухрай написал киносценарий «Испытание» об испытаниях ядерной бомбы в Семипалатинске в 1953 году и приступил к съёмкам фильма в Казахстане. Фильм задумывался как масштабный сложнопостановочный проект, но из-за недостатка средств съёмки были остановлены. Позднее сценарий был переписан и поставлен Александром Коттом. Павел Чухрай снял своё имя как автора сценария из титров.

В 2015 режиссёр приступил к созданию фильма «Холодное танго» (рабочее название — «Чужой»). Премьера фильма состоялась на открытии XXVIII кинофестиваля Кинотавр в Сочи, где Павел Чухрай был награждён призом «За честь, достоинство и преданность кинематографу».

Павел Чухрай неоднократно выступал в роли телеведущего. В разное время вёл программы, посвящённые кино: «Серпантин», «Кинопанорама», «Великая иллюзия».

Фильмография

Кинонаграды

За фильм «Вор» 
 Номинация на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм»
 Номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший игровой фильм на иностранном языке»
 Номинация на премию Европейской киноакадемии в категории «Лучший европейский фильм»
 Премия Ватикана «За гуманизм и духовность»
 Почетный Диплом «За гуманистический пафос» на кинофестивале «III тысячелетие» в Риме
 Специальный приз жюри — Золотая медаль Сената Итальянской Республики Международного кинофестиваля в Венеции
 Приз ЮНИСЕФ (детского Фонда ООН) Международного кинофестиваля в Венеции
 Приз международного молодежного жюри Международного кинофестиваля в Венеции
 Премия Российской киноакадемии «Ника» «За лучший игровой фильм»
 Премия Российской киноакадемии «Ника» «За лучшую режиссуру»
 Приз «За лучшую режиссуру» кинофестиваля «Киношок»
 Приз жюри кинематографистов «За лучший фильм» на Международном кинофестивале «Лістапад» в Минске
 Приз жюри дистрибьюторов на кинофестивале «Киношок»

За фильм «Дети из бездны. Прерванное молчание» 
 Премия Федерации еврейских общин России «Человек года» в номинации «Кинематография» (2003)

За фильм «Водитель для Веры» 
 Гран-при на «Кинофестивале Русского Кино» в Онфлёре (Франция, 2004)
 Гран-при «Золотая роза» фестиваля «Кинотавр» (2004)
 Специальный приз «За лучшую режиссёрскую работу» на кинофестивале «Кинотавр»
 Приз «За лучший сценарий» на кинофестивале «Кинотавр»
 Премия «За лучший продюсерский проект» на кинофестивале «Кинотавр» (2004)
 Гран-при «Выборгский счёт» на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге (2004)
 Приз зрительских симпатий «Большой Золотой Пегас» на кинофестивале «Московский Пегас»
 Гран-при «Золото Лістапада» на МКФ «Лістапад» в Минске
 Приз за лучшую режиссуру на МКФ «Лістапад» в Минске
 Номинация на премию «Золотой орёл» в категории «Лучший режиссёр игрового фильма» (2005)

За фильм «Русская игра» 
 Главный приз «Большая золотая ладья» в конкурсе «Выборгский счёт» (приз вручается по итогам зрительского голосования) Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу»
 Приз «Золотая ладья» в конкурсе игрового кино Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу»
 Приз «За лучшую режиссуру» на Российском кинофестивале «Литература и кино» (Гатчина, 2008)
 Приз Департамента культуры города Москвы на кинофестивале «Московская премьера» (2007)

За рекламные ролики для «РИКК-банка» 
 Приз «Серебряный Лев» Международного фестиваля рекламы «Каннские львы» (1996)
 Приз «Бронзовый Лев» Международного фестиваля рекламы «Каннские львы»

За фильм «Запомните меня такой» 
 Приз за режиссуру на МКФ в Токио (1987)
 Гран-при «Злата Прага» фестиваля телефильмов в Чехословакии (1987)
 Приз Детского жюри на XVII Всесоюзном кинофестивале (Киев, 1984)

За фильм «Клетка для канареек» 
 Участник программы «Недели критики» Каннского кинофестиваля (1983)
 Диплом и приз ЦК Украины «За талантливое решение темы нравственного становления молодого человека»
 Гран-при «Злата Прага» фестиваля телефильмов в Чехословакии (1987)

За фильм «Люди в океане» 
 Золотая медаль имени А. П. Довженко (1981)
 Приз XIV ВКФ (Вильнюс, 1981)
 Специальный приз на Кинофестивале молодых кинематографистов (Москва, 1980)
 Специальный диплом на II Всесоюзной неделе-смотре фильмов молодых кинематографистов (Минск, 1981)
 Премия КГБ СССР в области литературы и искусства (1981)

За фильм «Холодное танго» 
 Премия «ТЭФИ — Летопись Победы» в номинации «Лучший режиссёр телевизионного фильма/сериала»

Работа с актёрами 
Роль Олеси в картине Павла Чухрая «Клетка для канареек» стала дебютом в кино для Евгении Добровольской и принесла ей Приз «За лучшую женскую роль» на кинофестивале Молодых кинематографистов социалистических стран в Польше (1984).

Роль Веры в картине «Водитель для Веры» принесла широкую известность актрисе Алёне Бабенко, удостоенной за эту работу:
 Приза «За лучшую женскую роль» на МКФ «Лістапад» в Минске (2004);
 Приза «За лучшую женскую роль» на «Кинофестивале Русского Кино» в Онфлёре (Франция, 2004);
 Премии «Ника» в категории «Открытие года» (2005);
 Премии «Золотой Орел» за 2004 год в категории «Лучшая женская роль в кино» (2005).

Особенно успешным стало актёрское трио из кинокартины «Вор». Владимир Машков, Екатерина Редникова и Михаил Филипчук получили «Специальный приз жюри по Актёрскому Трио» на МКФ в Таллине (1998), а также:
 Владимир Машков
 Премия «Золотой Овен» за Лучшую мужскую роль (1997)
 Приз «За лучшую мужскую роль» на ОРФК стран СНГ и Балтии «Киношок» (1997)
 Премия «Ника» за Лучшую мужскую роль (1997)
 Специальный приз «Премии деловых кругов» «Кумир» (1999)
 Приз «За лучшую главную мужскую» роль на КФ «Созвездие» (1999)
 Михаил Филипчук
 Премия «Лучший молодой актер в иностранном фильме» (детский «Оскар») — Лос-Анджелес, «Youth in film awards» (1997)
 Премия «Золотой Овен» за Лучшую детскую роль (1997)
 Приз «За лучший дебют» на КФ «Созвездие» (1999)
 Екатерина Редникова
 Премия «Золотой Овен» за Лучшую женскую роль (1997)
 Премия «Ника» за Лучшую женскую роль (1997).

Также зрителями и профессиональным сообществом в картинах Павла Чухрая были отмечены работы Сергея Маковецкого (Приз им. Станислава и Андрея Ростоцких («Русская Игра»), 2007), Богдана Ступки (Премия «Золотой Орел» за 2004 год «Лучшая мужская роль второго плана» («Водитель для Веры»), 2005) и Ангелины Степановой (Приз «За лучшую женскую роль» на фестивале в Шанхае (КНР) («Запомните меня такой»), 1987).

Награды и звания 
 Орден Почёта (8 августа 2012 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Народный артист Российской Федерации (27 марта 2006 года) — за большие заслуги в области искусства
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (15 января 1993 года) — за заслуги в области искусства
 Премия Ленинского комсомола (1981) — за талантливое воплощение образов современников в кино и высокое исполнительское мастерство
 Премия КГБ СССР в области литературы и искусства — за большие заслуги в области искусства «Люди в океане»

Общественные достижения 
 Член Европейской Академии кино и телевидения
 Руководитель секции режиссуры Российской академии кинематографических искусств
 Член правления киностудии «Мосфильм»

Общественная позиция 
В марте 2014 года подписал письмо «Мы с Вами!» КиноСоюза в поддержку украинского Евромайдана и обращение против политики российской власти в Крыму. В сентябре 2020 года подписал письмо в поддержку протестных акций в Белоруссии.

Решительный противник деинтеллектуализации массового кинозрителя.

Семья 
 Первая жена — Елена Юрьевна Чухрай (род. 1946), актриса, дочь кинорежиссёра, народного артиста РСФСР Юрия Егорова.
 Дочь — Дарья Чухрай (род. 1968), сценарист, киновед.
 Вторая жена — Мария Изольдовна Зверева (Кожина) (род. 1950), киносценарист, дочь писателя Ильи Зверева.
 Дочь — Анастасия Чухрай (род. 29.11.1976), телеведущая, журналист, учредитель образовательного сайта Arzamas.

На телевидении

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов СССР
Лауреаты премии «Ника»
Персоналии:Мосфильм
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза
Павел Чухрай
Дети-актёры СССР
Призёры «Кинотавра»